Live in Athens foi um grande show de única apresentação da cantora e atriz Jennifer Lopez. O show será em prol da Coleção Primavera/Verão 2009 da cantora, Sweetface, a marca da cantora. Na verdade, é um propósito humanitário, como parte dos recursos irá para a empresa Act Up, cujo trabalho tem sido focado na luta contra Aids e tráfico humano. Após o concerto, uma festa chamada "After Party Fashion" aconteceu. Além disso, no domingo, 21 de setembro de 2008, Jennifer Lopez vai visitar sua loja "J.Lo" em Glyfada. Lá, os fãs tiveram a oportunidade de vê-la de perto, tirar fotos, pedir autógrafos e muito mais.

Repertório
"Brave" (Video Introduction)
"Do It Well"
"Jenny from the Block"
"If You Had My Love"
"I'm Real (Murder Remix)"
"Ain't It Funny (Murder Remix)"
"Hold It Don't Drop It"
"Qué Hiciste"
"Porqué Te Marchas"
"Waiting for Tonight"
"Love Don't Cost a Thing"
"Get Right"
"Let's Get Loud"

Ligações externas 

  Site oficial de Jennifer Lopez

Concertos
Turnês de Jennifer Lopez